Milito ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Milito (* 1979), argentinischer Fußballspieler
 Francesco Milito (* 1948), italienischer Priester, Bischof von Oppido Mamertina-Palmi
 Gabriel Milito (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 die alternative Schreibweise des Namens Miliduoch, eines sorbischen Fürsten